Gallery est un nom en anglais, signifiant en français galerie. Outre leurs terminaisons différentes, il est à noter que ces deux noms se différencient par le nombre de « l » (l'influence de la langue anglaise sur la langue française amène à ce que galerie soit fréquemment et à tort orthographié en français « gallerie »). 
 Un seigneur Gallery ou Guillery aurait commis un sacrilège au cours d'une chasse ; ce fait est à l'origine des légendes poitevines et canadiennes-françaises de la chasse-galerie, qui prennent place au sein du mythe plus général de la chasse fantastique. 
 Gallery est un magazine mensuel pornographique américain .

Notes et références